Sirius, zvijezda
 Sirius (časopis), hrvatski časopis za znanstvenu fantastiku
 Sirius Black, lik iz romana
 Sirius B, album švedskog sastava Therion
 Sirius B (časopis), hrvatski časopis za znanstvenu fantastiku
 Sirius (album), album irskog sastava Clannad
 Sirius Satellite Radio, radijska postaja
 Sirius IX., planeta iz serijala Zvjezdane staze
 Sirius, tegljač Jadranskog pomorskog servisa